Teodoro de Marselha (†594) — bispo de Marselha
 Teodoro de Tarso (†690) — um dos membros da Missão gregoriana de cristianização dos saxões
 Teodoro Gabras — general bizantino do 
 Teodoro de Amásia — santo militar romano do 
 Teodoro de Heracleia — santo militar romano do 
 Teodoro de Siceão — santo bizantino do